Сергей Виноградов:
 
 Виноградов, Сергей Андреевич (в монашестве Симон; 1876—1933) — архиерей Русской православной церкви заграницей, начальник 19-й Русской духовной миссии в Пекине.
 Виноградов, Сергей Арсеньевич (1869—1938) — русский художник, график и живописец, академик ИАХ.
 Виноградов, Сергей Васильевич (род. 1971) — советский и российский футболист.
 Виноградов, Сергей Леонидович (род. 1981) — российский футболист.
 Виноградов, Сергей Петрович (1853—1919) — иконограф, знаток и собиратель русской гравюры.
 Виноградов, Сергей Сергеевич (1926—2016) — советский государственный и хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.